Quattro unità della United States Navy sono state battezzate USS Intrepid, letteralmente "intrepido" in lingua inglese.

 – ketch armato catturato come bottino di guerra da parte della US Navy il 23 dicembre 1803 e successivamente esploso nel porto di Tripoli 4 settembre 1804
 – torpediniera sperimentale a vapore varata il 31 luglio 1874 e venduta il 9 maggio 1892
 – nave da addestramento varata l'8 ottobre 1904 e venduta il 20 dicembre 1921
 – portaerei varata il 26 aprile 1943 e disarmata il 15 marzo 1974. Aperta come museo aeronavale (Intrepid Sea-Air-Space Museum) nella città di New York nel mese di agosto 1982, è designata come monumento storico nazionale.

Star Trek
Varie navi stellari nell'universo fantascientifico di Star Trek sono battezzate USS Intrepid; anche una classe di astronavi.